Михаил Николаевич Луценко (1909, Казалинск, Казалинский уезд, Сырдарьинская область, Российская империя — декабрь 1994, Москва, Российская Федерация) — советский государственный и партийный деятель.

Биография 
В 1929—1932 годах учился в Алма-Атинском зооветеринарном институте. После окончания института был оставлен на кафедре. Работал доцентом, затем до 1934 г. — заместителем директора Алма-Атинского зооветеринарного института (АЗВИ, ныне Казахский национальный аграрный университет).

С 1934 по 1941 г. трудился старшим научным сотрудником, заместителем директора Научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства Казахской ССР. С 1941 по 1943 — начальник Управления животноводства Народного комиссариата земледелия Казахской ССР, затем до 1945 г. — заместителем заведующего Отделом животноводства ЦК КП(б) Казахстана.

В 1945 г. был назначен первым секретарëм Акмолинского областного комитета КП(б) Казахстана. В этой должности работал до февраля 1950 года.

В 1950 г. был переведен в Москву заместителем министра сельского хозяйства СССР, начальником Главного управления животноводства Министерства сельского хозяйства СССР.

С 9 июля 1957 по 6 декабря 1961 г. М. Н. Луценко — министр сельского хозяйства Белорусской ССР.

Затем с 1964 до выхода на пенсию в 1977 году был начальником Главного управления животноводства Министерства сельского хозяйства СССР.

Умер в Москве в 1994 году.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»

Литература 
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане. Биографическая энциклопедия. — Алматы, 2008.

Ссылки 
 Ордена
 Министры сельского хозяйства Беларуси (с 1919 г.)

Первые секретари Целиноградского обкома КП Казахстана
Министры сельского хозяйства Белорусской ССР
Выпускники Алма-Атинского зооветеринарного института‎
Преподаватели Алма-Атинского зооветеринарного института‎
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Заместители министров СССР
Делегаты XXII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 2-го созыва
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании